České příjmení Vaculík (zdrobněle Václav) nese více osobností:

 Barbora Vaculíková (* 1979) – česká zpěvačka
 Bohumil Vaculík (1882–1940) – československý politik a poslanec ČSL
 David Vaculík – český herec
 František Vaculík – český skokan na lyžích, bratr Ondřeje
 Jaroslav Vaculík (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Vaculík (historik) (* 1947) – český historik, profesor MU
 Jaroslav Vaculík (architekt) (1921–1995) – český architekt
 Josef Vaculík (* 1957) – český agronom, senátor KDU-ČSL
 Josef Vaculík (scenárista) – český scenárista
 Karol Vaculík (1921–1992) – slovenský historik umění
 Libor Vaculík (* 1957) – český choreograf
 Ludvík Vaculík (1926–2015) – český spisovatel, novinář a disident
 Lukáš Vaculík (rozcestník) – více osob
 Lukáš Vaculík (* 1962) – český herec
 Lukáš Vaculík (fotbalista) (* 1983) – český fotbalista
 Lukáš Vaculík (lyžař) (* 1986) – český lyžař
 Madla Vaculíková (1925–2020) – manželka Ludvíka Vaculíka, postava jeho knih
 Martin Vaculík (rozcestník) – více osob
 Martin Vaculík (1680?–1742) – moravský či slovenský fratiškán a hudebník
 Martin Vaculík (1922-2001) – český politik
 Martin Vaculík (* 1950) – novinář
 Martin Vaculík (* 1973) – psycholog
 Martin Vaculík (* 1988) – autor výchovných omalovánek
 Martin Vaculík (* 1990) – slovenský motocyklový závodník
 Monika Vaculíková (* 1991) – česká modelka
 Ondřej Vaculík (* 1986) – český skokan na lyžích, bratr Františka
 Ondřej Vaculík (novinář) (* 1954) – český novinář a spisovatel
 Ondřej Vaculík (hokejista) (* 2000) – český lední hokejista
 Pavel Vaculík (1949–2022) – český hudební skladatel, dramaturg, aranžér a pianista
 Petr Vaculík (* 1962) – český hokejový útočník
 Petr Vaculík (salesián) (* 1959) – český římskokatolický kněz
 Radovan Vaculík (* 1966) – český dabér
 Tereza Vaculíková (* 1992) – česká akrobatická lyžařka
 Silvia Vaculíková (* 1967) – slovenská fotografka a cestovatelka
 Šárka Vaculíková (* 1987) – česká herečka, neteř Lukáše Vaculíka, herce
 Zdeno Vaculík (* 1955) – československý motocyklový závodník

Externí odkazy